Por calle de Santa María pueden conocerse, entre otras, las siguientes:
la calle de Santa María de la ciudad española de Madrid;
la calle de Santa María de la localidad española de Villafranca de Ordizia;
la calle de Santa María de la ciudad española de San Sebastián; y
la calle de Santa María de la ciudad española de Vitoria.